Вулиця Щербаківського (Умань)
 Вулиця Щербаківського (Київ)

Вулиці, названі на честь людей